Sragen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sragen (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sragen, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar